Herrarnas maraton vid olympiska sommarspelen 2012, i London i Storbritannien avgjordes den tolfte augusti på Londons Olympiastadion. Tävlingens regler är enkla, den tävlande som först korsar mållinjen är vinnaren. Patrick Makau Musyoki från Kenya var regerande mästare efter att han vunnit i Peking 2008.

Medaljörer

Rekord 
Före tävlingarna gällde dessa rekord:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%"
| align="right" width="200px" | Världsrekord (WR)
| width="200px" | 
| width="100px" | 2:03:38| width="200px" |  Berlin, Tyskland
| width="100px" | 25 september 2011
|
|-
| align="right" | Olympiskt rekord (OR)
| 
| 2:06:32
|  Beijing, Kina
| 24 augusti 2008
|
|-
| align="right" | Världsårsbästa (WL)
| width="200px" | 
| width="100px" | 2:04:23'| width="200px" |  Dubai, Förenade Arabemiraten
| width="100px" | 27 januari 2012
|
|}

Med tiden 2:04:23 lyckades den 21-årige Ayele Abshero med bedriften att i sitt debutlopp springa det fjärde snabbaste maratonloppet genom tiderna.

ProgramTider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).''
12 augusti
11:00 – Final

Resultat

Bana 
Bilderna nedan visar vägen som maratonlöparna sprang, tryck på bilderna för större version.

Referenser 

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012